Эверсон () — английская фамилия. Известные носители:
 Эверсон, Кромвелл (1925—1991) — южноафриканский композитор.
 Эверсон, Майкл (род. 1963) — ирландский специалист в системах письменности мира.